Alain Afflelou peut désigner :
 Alain Afflelou (1948-), un opticien et homme d'affaires français ;
 Alain Afflelou, une entreprise fondée et dirigée par Alain Afflelou.